Marcos García Barreno, calciatore spagnolo (1987)
Marcos Antonio García Nascimento, calciatore brasiliano
Marcos García Fernández, ciclista spagnolo (1986)